

Geografia 
 Strömstad – città della Svezia
 Strömstad – comune della Svezia

Persone 
 Fredrik Strømstad – calciatore norvegese, centrocampista
 Nora Strømstad – sciatrice nordica norvegese
 Thoralf Strømstad – sciatore norvegese attivo nello sci di fondo e nella combinata nordica

Altro 
 Battaglia di Strömstad – scontro avvenuto durante la grande guerra del Nord